Cueva de Ágreda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Cueva de Ágreda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cueva de Ágreda är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Cueva de Ágreda.  Trakten runt Cueva de Ágreda är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Olvega,  km väster om Cueva de Ágreda. I omgivningarna runt Cueva de Ágreda 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 C

Orter i Kastilien och Leon